13 века България е годишнина (1981) от основаването (681) на България. Може да се отнася за:
 1300 години България – кампания за честване на годишнината (главно през 1981 г.)
 „13 века България“ – национален дарителски фонд (отначало „1300 години България“), учреден през 1981 г.
 „13 века България“ – орден (1981 – 1990) на Народна република България, посветен на годишнината

Вижте също 
 1300 години България (пояснение)

Източници